Osoby o tym nazwisku:
 Carolyn Lynch – amerykańska brydżystka
 David Lynch – amerykański reżyser i twórca filmowy
Miejscowości w USA:
 Lynch – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Harlan
 Lynch – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
Gminy w USA:
 Lynch (ang. Lynch Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Lynch (ang. Lynch Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
Inne:
 Merrill Lynch – międzynarodowa instytucja finansowa
 Lynch – kolumbijski serial telewizyjny